sura – nazwa rozdziału Koranu
 Sura – miasto w Babilonii
 Sura – rzeka w Rosji
 Sura – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie penzeńskim
 Sura – wieś w Rosji, w obwodzie archangielskim
 Sura – indyjski film fabularny z 2010 roku, reż. S. P. Rajkumar
 Sura – klasa postaci w grze komputerowej Metin2